Nicaragua, una nazione dell'America centrale.
 Nicaragua, lago situato nella nazione omonima.
Canale del Nicaragua, un canale progettato ma mai realizzato che doveva unire l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico.